Jardinot peut désigner :
 L'association Jardinot, le jardin du cheminot qui regroupe près de 45 000 jardiniers.
 Thierry Jardinot